Once a Thief (1950), een Amerikaanse film uit 1950
 Once a Thief (1965), een Amerikaanse film uit 1965
 Once a Thief (1991), een Hongkongse film uit 1991
 Once a Thief (1996), een Canadese film uit 1996, een remake van de film uit 1991
 Once a Thief (televisieserie), een Canadese  televisieserie 1996-1998